Tiron peut désigner :

 Marcus Tullius Tiro, affranchi et secrétaire de Cicéron
 un ordre monastique,  fondé par Bernard de Tiron ;
 le nom de l'ancienne Abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron, mère de l'ordre monastique du même nom ;
 l'une des anciennes orthographes de la commune française de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir).
 le Tirón, rivière espagnole
 Tiron, le nom d'une molécule